То́льнаи (, реже ) — венгерская фамилия. Известные носители:

 Тольнаи, Клари (1914—1998) — венгерская актриса.
 Тольнаи, Отто (род. 1940) — венгерский писатель.
 Тольнаи, Тибор (род. 1964) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1990).
  (1837—1902) — венгерский писатель.

См. также 
 Тольна